Кратер Рокка (), не путать с кратером Рокко (), — большой древний ударный кратер в западной экваториальной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского математика Джованни Антонио Рокка (1607—1656) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера Рокка являются кратер Хартвиг на северо-западе; кратер Гримальди на севере-северо-востоке; кратер Крюгер на востоке-юго-востоке и кратер Дарвин на юге-юго-востоке. На западе от кратера расположены горы Кордильеры; на востоке-юго-востоке - Озеро Лета. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 84,1 км, глубина 3520 м.

Кратер Рокка расположен в области перекрытой породами выброшенными при образовании Моря Восточного, данные породы значительно изменили кратер и окружающую местность. Кратер имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал почти сравнялся с окружающей местностью и трудно различим, лучше всего сохранился в юго-восточной части. Южная оконечность вала перекрыта сателлитным кратером Рокка L, северная - сателлитным кратером Рокка R. Дно чаши пересеченное, в восточной части чаши находится скопление холмов напоминающих дюны, образованное породами выброшенными при образовании Моря Восточного.

Сателлитные кратеры 

 В чаше сателлитного кратера Рокка A находится темная область напоминающая небольшое лунное озеро.
 На юго-западе от сателлитного кратера Рокка F находится небольшой концентрический кратер.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
Rubble Pile on Fresh Crater Floor.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны